Magtártemplom – Szentgotthárdon a mai Színház épülete volt egykor az ún. Szent Gotthárd-templom
 Magtártemplom – a nógrád megyei Herecsényben található magtárrá alakított templom